Raḩīmābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Raḩīmābād (ort i Iran), Gilan, 
 Parandak, ort, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar